

Patronyme 

 Alexandre Chodkiewicz (1776-1838), militaire et homme politique polonais ;
 Grzegorz Chodkiewicz (mort en 1572), grand hetman de Lituanie ;
 Jan Karol Chodkiewicz (1560–1621), chef militaire polono-lituanien ;
 Michel Chodkiewicz (1929-2020), philosophe français.

Voir aussi 
 Couplage de Cadiot-Chodkiewicz : réaction chimique

Homonymie de patronyme